Benfleet kan syfta på följande platser:

 Benfleet (unparished area)
 North Benfleet ‒ en ort i Bowers Gifford and North Benfleet, Basildon, Essex, England
 South Benfleet ‒ en ort i Benfleet, Castle Point, Essex, England
 Benfleet (järnvägsstation)